Посполитое рушение (з.-рус.  — всеобщее движение; < ) — военная мобилизация польской, литовской шляхты,а также похожий способ применялся на Руси с XV века до реформ Петра великого. Её суть заключалась в том, что дворянину выдавали поместье, и с его доходов он собирал отряд, который был обязан привести по повелению государю.

В Речи Посполитой, посполитое рушенье созывалось с согласия рады панов, a затем сейма, королями, обязывавшимися не выводить за пределы Речи посполитой. На Руси эта система была постоянной.

История 

О существовании в Польше дворянского ополчения впервые упоминается в XIII веке. Помимо крупных землевладельцев, под «земскими хоругвями» выставляли свои отряды мелкое рыцарство, войты и солтысы. Кроме шляхты, в нём принимали участие краковские, виленские и львовские мещане, поскольку они владели земельными имениями.

В военном отношении наиболее эффективным было ополчение с восточных границ, где местной шляхте часто приходилось защищать свои земли от набегов татар. В состав «земских хоругвей» призывались также лично свободные мещане и посполитые крестьяне. Их называли «посполитыми казаками».

В XV веке право объявлять рушение перешло от короля — к сейму. Тем самым ограничивались возможности монархов на ведение в узкодинастических интересах боевых действий за пределами Польши.

Созыв "посполитое рушение" производился по постановлению сейма. Король на основании постановлений сословий рассылал по воеводствам, поветам и землям универсалы, называемые — "Вицами". Первый и второй "Вицы" объявляли о войне и повелевали готовиться к выступлению, а третий — назначал время похода. В случае неожиданной опасность король издавал два, а иногда и один "Виц" вместо трёх.        В "посполитом рушении" должна была участвовать вся шляхта, за исключением министров, сенаторов, резидентов, великих сановников и прочих высокопоставленных чиновников, означенных в польской конституции. Король не имел права освобождать от этой повинности. Не явившиеся без уважительных причин шляхтичи наказывались конфискацией имущества. Каштеляны и воеводы делали смотр "посполитому рушению" по воеводствам, поветам и землям, после чего войско отправлялось в указанное место. Руководителем войска был сам король, а во время бескоролевья — гетман. Закон запрещал разбивать "посполитое рушение" на части, его нельзя было держать без дела более двух недель и посылать за границу. "Посполитое рушение" обязано было вести только оборонительную войну, литовское  — в пределах Литвы, коронное — в Короне. Заграничный поход мог быть совершён только с согласия сейма и должен был окончен не позднее трёх месяцев. За военную службу вне пределов страны шляхта получала жалование. После похода они возвращались домой в порядке, предписанного законом. "Посполитое рушение" собиралось редко, только в критические моменты: Речь Посполитая боялась их, как не дисциплинированного войска.

Лишившись права объявлять общую мобилизацию, король стал привлекать наёмников из других стран Европы и запорожских казаков. Кроме того, в XVI веке в Польше формируется постоянно действующая армия — кварцяное войско.

См. также 

 Поместное войско
 Милиция
 Войско Речи Посполитой
 Даточные люди

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
  Pospolite ruszenie // Encyklopedia staropolska.
 
 Историк, академик В. Грабеньский.  История польского народа. Ред. А.П. Костелецкая. - Мн. 2014г. Изд. 2-е . Полиграфкомбинат им. Я. Коласа.  Серия: Народы Земли. Посполитое рушение. стр. 248. ISBN 978-985-7056-93-4.

Военная история Польши
Войско Великого княжества Литовского
Речь Посполитая